Moralesia är ett släkte av svampar. Moralesia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Moralesia